Ене́ргія (від  — «діяльний») — скалярна фізична величина, загальна кількісна міра руху та взаємодії всіх видів матерії. Інші значення:

Техніка 
 Енергія — радянська ракета-носій надважкого класу, розроблена РКК «Енергія».

Установи та організації 
 РКК «Енергія» імені С. П. Корольова — російська ракетно-космічна корпорація, одне з провідних підприємств російської ракетно-космічної промисловості.

Спорт 
 ФК «Енергія» М — український футбольний клуб з Миколаєва.
 ФК «Енергія» НК — український футбольний клуб з Нової Каховки, Херсонської області.
 ФК «Енергія» П — український футбольний клуб із Полтави.
 ФК «Енергія» Ю — український футбольний клуб з Южноукраїнська, Миколаївської області.
 ФЗК «Енергія» Л — український футзальний клуб зі Львова.
 ФЗК «Енергія» Ч — український футзальний клуб з Чернігова.

Схожі назви 
 ФК «СКА-Енергія» — російський футбольний клуб з Хабаровська.
 ФК «Зоря-Енергія» — український аматорський футбольний клуб з смт Романів, Житомирської області.